Abbott Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Abbott Brook (Westfield River), Fluss in Massachusetts
 Abbott Brook (Ashuelot River), Fluss in New Hampshire
 Abbott Brook (Indian Stream), Fluss in New Hampshire
 Abbott Brook (West Branch Ompompanoosuc River), Fluss in Vermont